Por Piano Man pode estar à procura de:
 Piano Man (álbum), álbum de Billy Joel
 Piano Man (canção), uma das canções do álbum acima
 Um dos apelidos de Billy Joel

Desambiguação